

Совєтська — присілок, Нюксенський район, Вологодська область
 Совєтська — присілок, Щучанський район, Курганська область

Див. також 
 Совєтське
 Совєтський